Больн-ан-Брі () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 95 км на схід від Парижа, 140 км на південний схід від Ам'єна, 65 км на південь від Лана.

Історія 

1 січня 2016 року Больн-ан-Брі, Ла-Шапель-Монтодон i Сент-Аньян було об'єднано в новий муніципалітет Валле-ан-Шампань.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 298,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Больн-ан-Брі на сайті французького Національного інституту географії

 Больн-ан-Брі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Больн-ан-Брі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена